Municipio de Hampton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hampton (condado de Lee, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Hampton (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Hampton (condado de Rock Island, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Rock Island.
 Municipio de Hampton (condado de Bay, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Bay.
 Municipio de Hampton (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Hampton (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Hampton (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.